

Persone 
 Alan Grant – fumettista britannico
 Alan Grant – giocatore di football americano statunitense
 Alan Grant – giocatore di freccette australiano
 Alan Keith Grant – umorista neozelandese

Personaggi immaginari 
 Alan Grant – personaggio di Jurassic Park